Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2011 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Kim Clijsters je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 

 Caroline Wozniacki (polfinale)
 Vera Zvonarjova (polfinale)
 Kim Clijsters (prvakinja)
 Venus Williams (tretji krog)
 Samantha Stosur (tretji krog)
 Francesca Schiavone (četrtfinale)
 Jelena Janković (drugi krog)
 Viktorija Azarenka (četrti krog)
 Li Na (finale)
 Shahar Pe'er (tretji krog)
 Justine Henin (tretji krog)
 Agnieszka Radwańska  (četrtfinale)
 Nadja Petrova (tretji krog)
 Marija Šarapova (četrti krog)
  Marion Bartoli (drugi krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(tretji krog)

<ol start="17">
 Aravane Rezaï ''(prvi krog)
 Marija Kirilenko ''(drugi krog)
 Ana Ivanović ''(prvi krog)
 Kaia Kanepi ''(drugi krog)
 Yanina Wickmayer ''(drugi krog)
 Flavia Pennetta ''(četrti krog)
 Svetlana Kuznecova ''(četrti krog)
 Alisa Klejbanova ''(drugi krog)
 Petra Kvitová ''(četrtfinale)
 María José Martínez Sánchez ''(drugi krog)
 Alexandra Dulgheru ''(prvi krog)
 Daniela Hantuchová ''(prvi krog)
 Dominika Cibulková ''(tretji krog)
 Andrea Petkovic ''(četrtfinale)
 Lucie Šafářová ''(tretji krog) 
 Tsvetana Pironkova ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Francesca Schiavone
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=3
| RD1-seed3=30
| RD1-team3= Andrea Petkovic
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Li Na| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Agnieszka Radwańska
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=64
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Kim Clijsters| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=25
| RD1-team7= Petra Kvitová
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Vera Zvonarjova| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacki
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Li Na
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=6
| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Vera Zvonarjova
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Li Na
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=3
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Kim Clijsters| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3='''6
}}

Prvi del

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Henin
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= S Mirza
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Hampton
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Baltacha
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= B Mattek-Sands
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Rus
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Riske
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= S Kuznecova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= T Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Bacsinszky
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Niculescu
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= R Marino
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Namigata
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Parra Santonja
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= F Schiavone
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=11
| RD2-team01= J Henin
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Baltacha
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Rus
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= S Kuznecova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05= T Pironkova
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Niculescu
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= R Marino
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= F Schiavone
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=9
| RD3-seed01=11
| RD3-team01= J Henin
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=68
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= S Kuznecova
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M Niculescu
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= F Schiavone
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=23
| RD4-team01= S Kuznecova
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=14
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= F Schiavone
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=16
}}

3. del

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= N Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Arvidsson
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Rodina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= O Rogowska
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Z Ondrášková
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= J Dokić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07={{Nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= A Rezaï
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=28
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Kulikova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=9
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Šprem
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Scheepers
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Hlaváčková
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Wörle
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= N Li
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Rodina
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= J Dokić 
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=  
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Spodnji del

5. del

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= N Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Pervak
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Molik
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Vinci
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Schnyder
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= L Tsurenko 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Makarova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=10
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= A Ivanović
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=8
| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2011